Brochocin est le nom de :

Toponymie
en Pologne 
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Brochocin, village du powiat de Ząbkowice Śląskie
 Brochocin, village du powiat de Złotoryja
 Brochocin, village du powiat de Trzebnica

dans la voïvodie de Mazovie
 Brochocin, village du powiat de Płock
 Brochocin, village du powiat de Sochaczew